Бугат — сомон Баян-Улгийського аймаку Монголії.
 Бугат — сомон аймаку Булган Монголії.
 Бугат — сомон аймаку Говь-Алтай Монголії.